Леонид Са́вичев: 
 Саввичев, Леонид Владимирович (1914—1951) — советский инженер-конструктор, создатель прибора для автоматического раскрытия парашюта.
 Савичев, Леонид Николаевич (1917—1942) — брат Тани Савичевой, персонаж её дневника.